Kolodijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Kolodijewka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Kolodijiwka (Kamjanez-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Kolodijiwka (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Korez, siehe Kolodijiwka (Korez)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Kolodijiwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidwolotschysk, siehe Kolodijiwka (Pidwolotschysk)